Världsmästerskap 1961 kan avse:

 Formel 1-VM 1961
 Roadracing-VM 1961
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1961
 Världsmästerskapen i konståkning 1961
 Världsmästerskapen i skidskytte 1961
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 1961
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 1961
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1961